Змагання з водного поло серед жіночих команд на XXVII Всесвітньої Літній Універсіаді пройшли з 5 по 17 липня 2013 року в Казані, Росія.

У турнірі взяли участь 8 команл, які були поділені на 2 групи по 4 команди. Команди у кожній групі зіграли між собою по одному матчу. За результатами виступу команд на груповому етапі було складено чвертьфінальні пари так, що між собою грають 1-а і 4-а команди різних груп і 2-а і 3-я команди різних груп.

Попередній раунд

Група A

Група B

Кваліфікаційні раунди

Матчі за 5-8 місця

Матч за 7-е місце

Матч за 5-е місце

Фінальлний раунд

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за 3-є місце

Матч за 1-е місце

Фінальне розташування

Примітки

Посилання 
 Водне поло на офіційному сайті XXVII літньої Універсіади

Водне поло на Літній універсіаді 2013